Connersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Connersville (Florida)
 Connersville (Indiana)
 Connersville (Kentucky)
 Connersville (Pennsylvania)

Connersville bezeichnet die folgenden Unternehmen:

 Connersville Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller